Кова́чев () — болгарская фамилия; имеет женскую форму Кова́чева ().

Известные носители 
 Ковачев, Богомил Петров (в монашестве Кирилл; 1954—2013) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Великопреславский.
 Ковачев, Константин Викторович (род. 1973) — российский гитарист, композитор, аранжировщик.
 
 Ковачев, Христо (1929–1997) — болгарский кинорежиссёр.